Hrstka ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Hrstka (* 1990), tschechischer Handballspieler
 Michael Hrstka (* 1986), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler